

Personnalaités désignées par ce nom 
Gervin peut désigner :
 Gervin (?-1075), abbé de Saint-Riquier, reconnu saint par l'Église catholique ;
 Gervin (?-1104), abbé de Saint-Riquier, puis évêque d'Amiens.

Patronyme 

 George Gervin (1952-), un basketteur professionnel américain ;
 Willy Gervin (1903-1951), un coureur cycliste danois.